La Región Insular de Guinea Ecuatorial es una de las dos regiones en que se distribuyen las provincias de Guinea Ecuatorial.

La Región Insular está formada por las provincias de:
Annobón
Bioko Norte
Bioko Sur

La región corresponde a las dos islas principales del país: Bioko y Annobón.

La capital nacional, Malabo, se encuentra en esta región, en la provincia de Bioko Norte.

Guinea Ecuatorial
Geografía de Guinea Ecuatorial